Lafontaine kan som auktorsförkortning betyda:

 J. Donald Lafontaine
 René-Marie Lafontaine

Robotskapade auktorsförkortningar